6 де Енеро има више значења:

 6 де Енеро, Гасолинера (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 6 де Енеро (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 6 де Енеро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 6 де Енеро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику